HKK steht für:
 Heidekreis-Klinikum
 HKK Široki Brijeg, kroatischer Basketball-Club (hrvatski košarkaški klub) aus Široki Brijeg
 Hokitika Airport (IATA-Code), Flugfeld von Hokitika, Neuseeland
 Hayastani Komunistakan Kusaktsutyun, siehe Armenische Kommunistische Partei

hkk steht für:
 Handelskrankenkasse, eine deutsche Krankenkasse
 Hunjara (ISO-639-3-Code), Varietät von Orokaiva, Papuasprache in Papua-Neuguinea

H.K.K. steht für:
 Höheres Kavallerie-Kommando, ein Verband beim deutschen Heer

Abkürzung